Лесючевский — фамилия.

Известные носители 
 Лесючевский, Владимир Иванович (1898—1942) — советский художник.
 Лесючевский, Николай Васильевич (1908—1978) — советский писатель, журналист, литературный критик и редактор.